Heinrich Hußmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Hußmann (Grafiker) (1899–1982), deutscher Heraldiker, Typograf und Grafiker
 Heinrich Hußmann (Informatiker) (1959–2022), deutscher Informatiker und Hochschullehrer